Бурдо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бурдо, Жиль (род. 1963) — французский режиссёр, сценарист, продюсер.
 Бурдо, Юбер (1861—1937) — французский священник и миколог.
Бурдо, Оливье (род. 1980) — французский писатель.
 Бурдо — коммуна в департаменте Савойя, Франция.

 См. также 
 Бурда